Верью — название рек:

Верью (приток Велвы) — в Пермском крае.
Верью (приток Кылтымъю) — в Республике Коми.

См. также 
 Веръю